Список букв:
 Список букв кириллицы — статья-список, перечисляющая буквы, входящие в кириллический алфавит.
 Список букв латиницы — статья-список, перечисляющая буквы, входящие в латинский алфавит.